Montgat kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montgat (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Montgat (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar